Phillips kan syfta på:
 Phillips (auktor) – flera  auktorer

Antarktis 

 Phillips (udde),

USA 

 Phillips, Oklahoma, ort, Coal County, 
 Phillips, Nebraska, ort, Hamilton County, 
 Phillips, Wisconsin, countyhuvudort, Price County, 
 Phillips, Maine, ort, Franklin County,

Se även 
 Mount Phillips – flera